Guarapan é um refrigerante não-alcoólico misto de maçã fabricado pela empresa Spal Indústria Brasileira de Bebidas antiga REMIL (Refrigerantes Minas Gerais Ltda). (franquiada à The Coca-Cola Company) na cidade de Belo Horizonte, MG, Brasil.

História 

A base de sua fórmula reside na maçã, embora seu sabor dificilmente lembra o sabor dessa fruta, sendo reconhecido como único. O Guarapan é distribuído em uma pequena área ao redor de Belo Horizonte, porém não é encontrado à venda em outros estados. Até meados da década de 1990 somente era envasado em recipientes de 290ml ou de 600ml de vidro, porém pode hoje ser encontrado também em KS (290ml), PET (2l) e lata (220 ml).

Especulação

Existe uma história popular que atribui a criação do Guarapan a uma experiência não-autorizada ocorrida na década de 1960. Supostamente, um técnico na linha de produção da fábrica da antiga Refrigerantes Minas Gerais (REMIL, hoje SPAL, pertencente à FEMSA) em Belo Horizonte teria combinado a mistura-base do guaraná Taí com maçãs e outros componentes. Seu supervisor ficara sabendo de sua obra, e o intimara a comparecer em sua sala.

Apesar do temor em ser repreendido por ter se utilizado indevidamente de maquinaria da empresa, o supervisor anunciou que o sabor criado por ele era excelente e se prontificou a adquirir sua patente. Pouco tempo depois o Guarapan era produzido pela REMIL e distribuído pela Coca-Cola Company, e esse desconhecido técnico teria sido promovido.

Ver também 

 Refrigerantes
 The Coca-Cola Company
 FEMSA

Refrigerantes do Brasil